«Иншаатчи» () — советский и азербайджанский футбольный клуб из Сабирабада. Был основан в 1989 году.

История клуба

Советский период 
Клуб был создан в 1989 году под названием «Строитель» Сабирабад. В том же году принял участие в чемпионате Азербайджанской ССР, став победителем первенства и получив право представлять Азербайджанскую ССР во второй лиге чемпионата СССР. В 1990—1991 годах принял участие в чемпионате Советского Союза во второй низшей лиге.

Новая история 
В 1992 году, после провозглашения независимости и началом проведения первого национального чемпионата, клуб участвовал в высшей лиге Азербайджана под названием «Иншаатчи», что является азербайджанским переводом слова «Строитель».

В дебютном 1992-м году «строители» заняли 12-е место среди 26 команд. В 1993 году регламент чемпионата был изменен. Команды были разделены на 2 группы по 10 команд. «Иншаатчи» попал в группу «Б» и занял 8-е место, чего оказалось недостаточно, чтобы остаться в высшей лиге, так как по новым правилам, команды занявшие последние три места в группах «А» и «Б» покидали высший дивизион. В результате клуб опустился в Первую Лигу.

В том же, 1993 году клуб принимает участие во втором по счету Кубке Азербайджана и выходит в финал, где уступает титул агдамскому «Карабаху».

Статистика

Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана

Бывшие футболисты 
Список игроков клуба в 1992 и 1993 годах.

Достижения 
 1989 год — чемпион Азербайджанской ССР.
 1993 год — финалист Кубка Азербайджана

Примечания

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте www.weltfussballarchiv.com
 Профиль клуба на сайте www.foot.dk
 FK İnşaatçı Sabirabad

Источники 
 Azerbaijan — List of Champions
 ФК Иншаатчи Сабирабад на сайте www.foot-base.com

Футбольные клубы Азербайджана, прекратившие существование
Футбольные клубы Азербайджана